Suffolk County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Suffolk County (Massachusetts)
 Suffolk County (New York)